Fosco Becattini (1925-2016), footballeur italien ;
 Giacomo Becattini (1927-), universitaire italien.

Patronyme italien